Рє́зник, також Рєзнік — єврейське прізвище. Персоналії:
Рєзник
 Рєзник Андрій Володимирович — український борець (панкратіон). Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону.
 Рєзник Борис Якович (1929) — український лікар-педіатр, доктор медичних наук (1965), професор (1966).
 Рєзник Ігор Олександрович (1918, Катеринослав — 1977, Київ) — український живописець.
 Рєзник Ліпа Борухович (1890, Чорнобиль — 1944) — єврейський письменник.
 Рєзник Микола Миколайович (1929—2001) — український художник кіно.
 Резник Юрій Іванович — радянський футболіст та український футбольний тренер. Майстер спорту СРСР (1975).
 Рєзник Яків Аврамович (1911—1970) — український кінооператор комбінованих зйомок.

Рєзнік
 Рєзнік Андрій Вікторович (* 1987) — капітан у відставці Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рєзнік Василь Васильович — український радянський діяч, новатор виробництва, апаратник Черкаського цукрорафінадного заводу імені Фрунзе Черкаської області.
 Рєзнік Генрі Маркович — радянський і російський адвокат, заслужений юрист Російської Федерації (1998), член Громадської палати, президент Адвокатської палати Москви. Член Московської Гельсінської групи.
 Джудіт Рєзнік — американський астронавт-дослідник.
 Рєзнік Ілля Рахмієльович (1938) — російський поет-пісняр.
 Резнік Катерина (* 1995) — українська плавчиня-синхроністка.
 Майкл Резнік (1942) — американський письменник-фантаст.

Див. також 
 Резнікович Михайло Ієрухімович (26 квітня 1938, Харків) — український і російський режисер.
Єврейські прізвища
 Рєзніков (прізвище)